Мария-Заль (, ) — торговая община в Австрии, в федеральной земле Каринтия.

Входит в состав округа Клагенфурт-Ланд. Население составляет 3903 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 34,81 км². Официальный код — 2 04 18.

История 
Местная церковь, с момента постройки, была местом регионального епископа Карантании и церковным центром Каринтии, отправной точкой для христианизации славян.

С XI века, как и Крнски Град, являлась историческим ядром Каринтии.

В Мария-Зале родился Фридрих Вельвич (1806—1872) — врач, ботаник, путешественник, исследователь Африки.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рихард Брахмайер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 23 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 АБА занимает 3 места.
 Зелёные занимают 2 места.

См. также 
 Княжеский камень

Галерея

Ссылки 

 

Города Каринтии